Сен Пјер се може односити на:
 Сен Пјер (Мартиник)
 Сен Пјер (Реинион)
 Сен Пјер (Свети Пјер и Микелон)
 Сен Пјер (Долина Аосте)